La Flèche de sang est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé 
Un jeune chercheur en chimie, Jean Francier, meurt dans l'explosion de son laboratoire. Sa fiancée, Jenny Pontet, croit à un meurtre, en raison d'un signe tracé sur la main de la victime : une flèche de sang.

Bourdon, Ledru et Ric Hochet enquêtent, mais chacun de leur côté et en suivant des hypothèses différentes. Le jeune scientifique a-t-il été tué par son patron pour avoir dénoncé les conditions de sécurité du laboratoire ? La concurrence veut-elle mettre en difficulté Pontet, le patron de la Barema, laboratoire où a eu lieu l'explosion ? S'agit-il d'une vengeance remontant à l'enfance de plusieurs suspects, pour lesquels une flèche sur la bras était un signe secret ?
Un mystérieux personnage, déguisé et équipé d'une main artificielle, tente à plusieurs reprises de tuer des protagonistes de l'histoire. On retrouve un corps, celui du voisin des Pontet, tué avant la première victime. Ric se met à soupçonner Pontet d'avoir commandité les crimes. Alors que Barzin est retrouvé mort à son tour, dévoré par ses chiens de chasse, Ric veut confondre Pontet en simulant une agression du tueur mystérieux.

Pontet est déstabilisé et veut retrouver le tueur avant la police qui passe au peigne fin toute la propriété, truffée de ruines et de souterrains utilisés pendant la Résistance. C'est Ric qui finit par tomber sur le tueur, un certain Moretto. Celui-ci est ensuite abattu par Pontet, qui lui-même met fin à ses jours, après avoir reconnu ses responsabilités : il voulait protéger sa fille, instable psychologiquement, qui était la responsable de la mort du voisin.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Inspecteur Ledru
 Jenny Pontet : fiancée de la première victime, Jean Francier
 Ludovic Pontet : père de la précédente et patron de la Barema
 Barzin : propriétaire de la Manek, concurrent de Pontet
 Moretto : tueur à gages, doté d'une main artificielle, et qui se déguise avec un accoutrement de fantôme noir.

Lieux 
La ville imaginaire de Lanzac.

Notes et références

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1983